Соевый шрот — высокобелковый вид шрота. Его получают в процессе производства масла из семян сои. Соевый шрот содержит широкий набор минеральных веществ, аминокислот и белков. 

Используется в виде основы для различных комбикормов. Он является одним из самых качественных продуктов растительного происхождения для кормления сельскохозяйственных животных. Соевый шрот хорошо усваивается, а по своей биологической ценности близок к белкам животного происхождения. 

Широко применяется в животноводческой промышленности. В таких странах, как Аргентина, является одной из самых прибыльных сфер экспорта. Пригодное для торговых отношений содержание белка на 2010 год в России составляет около 67- 69 процентов.

На 2015 год в Европейском Союзе соевый шрот составляет 16% комбикормов и обеспечивает 61% белка, скармливаемого скоту.

Состав

Примечания

Ссылки 
Описание соевого шрота, его состава и преимуществ

Шроты
Соевые продукты